Zwischenspeicher bezeichnet in der Datenverarbeitung
 einen Puffer (Informatik), speziell
 einen Cache 
 eine Zwischenablage